Peter Rosing ist der Name folgender Personen:
* Peter Rosing (Künstler) (1871–1938), grönländischer Künstler und Landesrat
 Peter Rosing (Pastor) (1892–1965), grönländischer Pastor, Katechet und Maler
 Peter Frederik Rosing (1940–2011), grönländischer Journalist, Intendant, Schriftsteller und Übersetzer